<< 1-я Церемонии вручения 3-я >>

2-я церемония вручения Прайм-тайм премии «Эмми» () — главная телевизионная премия США, награждающая лучшие телепрограммы года, выходящие в прайм-тайм. Вручение премий состоялось 27 января 1950 года в Отеле Амбассадор в Лос-Анджелесе, ведущим выступил Билл Уэлш.

Лауреаты и номинанты

Программы

Персоны

Спорт 
{| class="wikitable" width="50%"
|-
! width="50%"| Лучшее спортивная программа
|-
| valign="top" |
 Wrestling, (KTLA)
 Amateur Boxing, (KTLA)
 Baseball, KLAC
 College Basketball, (KTTV)
 Ice Hockey, (KTLA)
 USC-UCLA Football, (KECA)
|}

 Лучшая реклама 
 Lucky Strike'''

Примечания 

1950
События 27 января
Январь 1950 года
1950 год в Калифорнии
История Лос-Анджелеса